Флаттершай () — соловая пони-пегас, одна из главных героинь мультсериала Дружба — это чудо. Её знак отличия — три розовые бабочки. Живёт в маленьком доме возле Вечнозелёного леса и заботится о животных. Её питомцем является кролик Энджел. Была придумана Лорен Фауст, и как Пинки Пай озвучена актрисой Андреей Либман. Флаттершай воплощает элемент доброты.

Биография 
В серии «История знаков отличия» Флаттершай рассказывает, что жила в Клаудсдейле, и будучи жеребёнком, была плохим летуном, отчего над ней часто издевались остальные пегасы, впоследствии появляющиеся в 16 серии 1 сезона. 

Флаттершай была выше других жеребят и имела небольшие крылья. Во время гонки пони падает и, спасённая роем бабочек, поёт. Скоро в небе происходит звуковая радуга, которую все животные пугаются и из-за которой разбегаются. Флаттершай успокаивает и утешает их, зарабатывая отличительный знак, указывающий на её способность ладить с животными.

Показанная семья Флаттершай включает в себя престарелых родителей и брата на иждивении первых — впоследствии обретающий собственный жизненный путь и сходящий с обеспечения опекунов. 

В мультсериале персонаж проходит стадии личностного развития и психологически крепнет вместе с остальными протагонистами.

Описание персонажа 
Флаттершай — жёлтая пегас с розовой гривой, основанная на земной пони из первого поколения пони Поузи. Её знак отличия обозначает любовь к природе и талант хранителя животных. Верная своему имени, пони демонстрирует «застенчивую милость, мягкий шёпотный голос и нежную заботу о природе». 

Флаттершай обладает уникальной привязанностью к животным, что позволяет ей общаться с ними. Проживая в уединённом луговом домике, она заботится о лесных существах, таких как «коварный и своенравный» кролик Энджел. Во многих эпизодах проявляет твёрдость натуры всякий раз, когда причиняется вред другу или животному, что отлично от классического её поведения. 

Способность героини «взгляд» заставляет любое существо, которое встречается с ней глазами, становиться бессильным и неподвижным, пока умение действует. Фауст любила уделять больше экранного времени Флаттершай из-за её «достойной борьбы» со страхом, которая, по словам создательницы, приносит потенциал не только повествованию, но и разработке сюжета в целом. 

Когда режиссёра мультсериала спросили, существует ли романтический интерес у героини к драконикусу Дискорду, тот ответил, что это «открыто для интерпретации». Известно, что Флаттершай и Дискорд остаются лучшими друзья в течение всего сюжета, кроме того второй утверждает, что «любви — подобно всему белому и пушистому, — не существует».

Фэндом 
Отмечается, якобы взрослые поклонники сериала, воспринимающие Флаттершай любимым персонажем, реже подвергаются преследованиям за свои увлечения. В сравнении с остальными брони, они имеют низшую самооценку, чаще испытывают депрессии и менее склонны к психопатии и макиавеллизму. Кроме того, реже занимаются косплеем и смотрят меньше порнографии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Персонажи мультфильмов
Персонажи мультсериала «Дружба — это чудо»
Персонажи, созданные Лорен Фауст
Персонажи мультсериалов